Reliant ( „vertrauend“) steht für:
 Reliant, englischer Automobilhersteller
 Plymouth Reliant, amerikanisches Automodell
 Stinson Reliant, amerikanischer Flugzeugtyp

Siehe auch:
 ReliantUnix, Unix-Abkömmling, siehe Sinix